Angeloni ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Angeloni (* 1983), italienischer Radrennfahrer
 Daniele Angeloni (1875–1957), italienischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Francesco Angeloni (1587–1652), italienischer Antiquar, Autor und Sammler
 Giuseppe Andrea Angeloni (1826–1891), italienischer Politiker
 Luciano Angeloni (1917–1996), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Luigi Angeloni (1758–1842), italienischer Schriftsteller
 Maurizio Angeloni (* 1959), italienischer Regisseur
 Michela Angeloni (* 1984), italienische Eishockeyspielerin
 Veronica Angeloni (* 1986), italienische Volleyballspielerin